Amerikai Egyesült Államok
 Prosser (Kalifornia)
 Prosser (Nebraska)
 Prosser (Washington)